Област Ямбол (също и Ямболска област) е една от 28-те области на България. Южната граница на областта е част от общата граница между България и Турция. Заема площ от 3335,5 km² и има население 109 693 души по данни от преоброяване 2021 г. На север-северозапад граничи с област Сливен, на запад с област Стара Загора на юг-югозапад с област Хасково, на изток с област Бургас, а на юг – с Турция. Пощенските кодове на населените места в област Ямбол са от 8600 (за град Ямбол) до 8799. МПС-кодът ѝ е У.

География

Населени места 
Списък на населените места в област Ямбол (Градовете са с удебелен шрифт.)

Община Болярово 
Болярово,
Воден,
Вълчи извор,
Голямо Крушево,
Горска поляна,
Денница,
Дъбово,
Златиница,
Иглика,
Камен връх,
Крайново,
Малко Шарково,
Мамарчево,
Оман,
Попово,
Ружица,
Ситово,
Стефан Караджово,
Странджа,
Шарково

Община Елхово 
Борисово,
Бояново,
Вълча поляна,
Голям Дервент,
Гранитово,
Добрич,
Елхово,
Жребино,
Изгрев,
Кирилово,
Лалково,
Лесово,
Малко Кирилово,
Маломирово,
Малък манастир,
Мелница,
Пчела,
Раздел,
Славейково,
Стройно,
Трънково,
Чернозем

Община Стралджа 
Атолово,
Александрово,
Богорово,
Воденичане,
Войника,
Джинот,
Зимница,
Иречеково,
Каменец,
Леярово,
Лозенец,
Люлин,
Маленово,
Недялско,
Палаузово,
Поляна,
Правдино,
Първенец,
Саранско,
Стралджа,
Тамарино,
Чарда

Община Тунджа 
Асеново,
Безмер,
Болярско,
Ботево,
Бояджик,
Веселиново,
Видинци,
Генерал Тошево,
Голям манастир,
Гълъбинци,
Дражево,
Драма,
Дряново,
Завой,
Златари,
Генерал Инзово,
Кабиле,
Калчево,
Каравелово,
Козарево,
Коневец,
Крумово,
Кукорево,
Маломир,
Меден кладенец,
Межда,
Миладиновци,
Могила,
Овчи кладенец,
Окоп,
Победа,
Робово,
Роза,
Савино,
Симеоново,
Скалица,
Сламино,
Стара река,
Тенево,
Търнава,
Хаджидимитрово,
Ханово,
Чарган,
Челник

Община Ямбол 
Ямбол

Население

Численост на населението

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Общини 
Численост и дял на етническите групи по общини, според преброяването на населението през 2011 г.:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Административно-териториални промени 
В област Ямбол са извършени следните административно-териториални промени:
 През 1940 г. към село Воден е присъединено село Малък Воден
 През 1950 г. село Борисово е преименувано на село Дражево
 През 1950 г. село Видин е преименувано на село Видинци
 През 1950 г. село Извор е преименувано на село Кабиле
 През 1950 г. село Телец е преименувано на село Каменец
 През 1950 г. село Тервел е преименувано на село Тенево
 През 1951 г. село Полковник Златарево е преименувано на село Златари
 През 1951 г. село Митириз е преименувано на село Калчево
 През 1951 г. село Гюлово е преименувано на село Роза
 През 1951 г. село Генерал Инзово е преименувано на с. Инзово, а през 1975 г. село Инзово е преименувано на село Генерал Инзово
 През 1951 г. село Пашино е преименувано на село Маленово
 През 1960 г. село Свети Илия е преименувано на село Стройно
 През 1963 г. село Болярово е признато за селище от градски тип, а през 1974 г. – за град
 През 1964 г. село Стралджа е признато за селище от градски тип, а през 1969 г. – за град
 През 1978 г. към село Скалица е присъединено село Кунево
 През 1987 г. е закрита община Войника и включените в нея населени места са присъединени към община Стралджа
 През 1987 г. е закрита община Скалица и всички населени места, включени в състава ѝ, са прехвърлени към община Тунджа
 През 1987 г. е закрита община Тенево и всички населени места, включени в състава ѝ, са прехвърлени към община Тунджа
 През 1987 г. е създадена община Тунджа с административен център град Ямбол. Тя включва село Търнава от община Стралджа и всички населени места на бившите общини Скалица и Тенево.

Източници

Външни препратки 

  Официален сайт на държавната администрация в област Ямбол
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви